Marcus Landström är en svensk kompositör, som främst har arbetat ihop med bröderna Djo och Mombi Moupondo i Group Avalon. Han var med och komponerade låten Big up som deltog i Melodifestivalen 2005 och slutade på en sjätteplats i en av deltävlingarna.

Svenska kompositörer under 2000-talet
Män